USS Albany ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Albany, capital del Estado de Nueva York.

 El  fue una balandra de 22 cañones dada de alta en 1846, y perdida en la mar en el año 1854.

 El  fue una balandra de hélice de 14 cañones, dada de alta con el nombre de Contoocook en el año 1868, renombrada Albany en 1869, y dada de baja al año siguiente.

 El  fue un crucero protegido adquirido en 1898, recalificado posteriormente como crucero ligero. 

 El  fue un crucero pesado dado de alta en 1946, y reconvertido posteriormente en crucero lanzamisiles guiados. 

 El  es un submarino nuclear de ataque de clase Los Ángeles comisionado en 1990, y que permanece en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos